Desde o , suecos, príncipes e princesas em algumas dinastias foram criadas duques e duquesas de várias províncias. 
A Constituição de 1772 (1772 års regeringsform) reintroduz os títulos honoríficos de duque e duquesa (hertig e hertiginna) de uma determinada província histórica para os príncipes da casa real.

Lista de duques e duquesas de Gotalândia Ocidental (Västergötland) 
Príncipe Érico, Duque de Gotalândia Ocidental (1310-1318) e também de Sudermânia, Dalslândia, Varmlândia e Halândia norte
Ingeborga da Noruega, Duquesa de Gotalândia Ocidental (1312-1326), como o consorte e viúva do Príncipe Érico
Carlos, Duque da Gotalândia Ocidental (1861–1951)
Ingeborg da Dinamarca, Duquesa de Gotalândia Ocidental (1897-1958), como o consorte e viúva do príncipe Carlos
Vitória, Princesa Herdeira da Suécia (desde a reforma de sucessão de 1980)
Daniel, Duque da Gotalândia Ocidental (desde 2010), consorte da princesa Vitória

Monarquia sueca
Gotalandia Ocidental